Loser (band), een Amerikaanse rockband
 Loser (3 Doors Down), een lied van 3 Doors Down
 Loser (Ayreon), een lied van Ayreon
 Loser (Beck), een lied van Beck
 Loser (Billy the Kid single), een lied van Billy the Kid
 Loser (film), een film uit 2000
 Loser (berg), een berg in Oostenrijk